

Anno 
 579 o 579 a.C.

Codici 
 579 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Novi Ligure, in provincia di Alessandria

Matematica 
 579 – numero